Mady ist ein überwiegend weiblicher Vorname, der ursprünglich insbesondere dem englischen und französischen Sprachraum zugehört. Er ist häufig eine Koseform von Namen, die mit Mad- beginnen. Andere Formen des Vornamens sind Maddy und Maddie.

Namensträgerinnen 

 Mady Christians (1896–1951), österreichische Schauspielerin
 Maddie Coates (* 1997), australische Sprinterin
 Mady Correll (1907–1981), kanadische Schauspielerin
 Mady Delvaux-Stehres (* 1950), luxemburgische Politikerin
 Mady Manstein (1928–1991), deutsche Fernsehansagerin
 Mady Morrison (* 1990), deutsche Yogalehrerin, YouTuberin und Bloggerin
 Maddy Prior (* 1947), britische Folk-Sängerin
 Mady Rahl (1915–2009), deutsche Schauspielerin und Chansonsängerin
 Mady Riehl (* 1940), deutsche Schlagersängerin und Fernsehmoderatorin
 Mady Saks (1941–2006), niederländische Filmregisseurin
 Maddie Ziegler (* 2002), US-amerikanische Tänzerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname